Neuheim bezeichnet folgende Orte:

in der Schweiz:
 die Gemeinde Neuheim ZG im Kanton Zug

in Deutschland:
 Neuheim (Havetoft), einen Ortsteil von Havetoft, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein
 Neuheim (Jüterbog), einen Ortsteil von Jüterbog, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Neuheim (Kappeln), einen Ortsteil von Kappeln, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein
 Neuheim (Lohmar), einen Ortsteil von Lohmar, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Neuheim (Treuchtlingen), einen Ortsteil von Treuchtlingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Neuheim (Weilerswist), einen Ortsteil von Weilerswist, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen

in Frankreich:
 1915–1918 sowie 1940–1944 die Gemeinde Laneuveville-en-Saulnois im Département Moselle

Siehe auch:
 Neuenheim